Новоселица — название населённых пунктов на Украине:
 Новоселица — город в Новоселицком районе Черновицкой области.
 Новоселица — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Новоселица — село в Литинском районе Винницкой области.
 Новоселица — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Новоселица — село в Малинском районе Житомирской области.
 Новоселица — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Новоселица — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Новоселица — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Новоселица — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Новоселица — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Новоселица — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Новоселица — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Новоселица — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Новоселица — село в Благовещенском районе Кировоградской области.
 Новоселица — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Новоселица — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Новоселица — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Новоселица — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Новоселица — село в Сумском районе Сумской области.
 Новоселица — село в Полонском районе Хмельницкой области.
 Новоселица — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Новоселица — село в Катеринопольском районе Черкасской области.
 Новоселица — село в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Новоселица — село в Чигиринском районе Черкасской области.
 Новоселица — село в Коропском районе Черниговской области.
 Новоселица — село в Кельменецком районе Черновицкой области.

Россия 
 Новоселица - прежнее название села Новоселицкое Ставропольского края